Tagula – wieś w Estonii
 Tagula (syn. Vanatinai) – wyspa w archipelagu Luizjadów